Kalm est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1960), artiste graphique estonienne
 (née en 1960), artiste graphique estonienne
 (1889-1981), homme militaire estonien
Pehr Kalm (1716-1779), explorateur et botaniste suédois
 (1953-2017), géologue et recteur estonien

Voir aussi
(2332) Kalm, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien